Aston Martin Vantage (1977) – odmiana modelu V8 z lat 1977–1989
 Aston Martin Vantage (1993) – odmiana modelu Virage z lat 1993–2000
 Aston Martin Vantage (2005) – samochód sportowy klasy średniej produkowany od 2005 roku

Inne 
 Aston Martin V8 Vantage Special Series I – unikatowe coupé wyprodukowane dla Hassanala Bolkiah w 1997 roku.
 Aston Martin V8 Vantage Special Series II – unikatowe coupé wyprodukowane dla Hassanala Bolkiah w 1998 roku.